Die Abkürzung BGG kann stehen für:
 Behindertengleichstellungsgesetz, ein deutsches Bundesgesetz
 Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH
 Biblische Glaubens-Gemeinde, heute Gospel Forum, eine Freikirche in Stuttgart
 Berufsgenossenschaftliche Grundsätze, ein Teil der Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
 Brandenburgische Genealogische Gesellschaft „Roter Adler“, BGG e. V.
 Brüder Grimm-Gesellschaft, ein Verein mit Sitz in Kassel
 Bundesgerichtsgesetz in der Schweiz
 Flughafen Bingöl in der Türkei (IATA-Code)
 BoardGameGeek, eine Internet-Community für Gesellschaftsspiele

BGG